Grupp G i världsmästerskapet i fotboll för damer 2023 spelas mellan den 23 juli och 2 augusti 2023. Gruppen består av , ,  och . De två bästa lagen går vidare till åttondelsfinal.

Tabell

Matcher

Sverige mot Sydafrika

{{Resultat med trupp|id=SWE-RSA
|nr       = 12
|bild     = 
|datum    = 23 juli 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Wellington Regional Stadium
|spelplats= Wellington, Nya Zeeland
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Italien mot Argentina

{{Resultat med trupp|id=ITA-ARG
|nr       = 14
|bild     = 
|datum    = 24 juli 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Eden Park
|spelplats= Auckland, Nya Zeeland
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Argentina mot Sydafrika

{{Resultat med trupp|id=ARG-RSA
|nr       = 27
|bild     = 
|datum    = 28 juli 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Forsyth Barr Stadium
|spelplats= Dunedin, Nya Zeeland
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Sverige mot Italien

{{Resultat med trupp|id=SWE-ITA
|nr       = 30
|bild     = 
|datum    = 29 juli 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Wellington Regional Stadium
|spelplats= Wellington, Nya Zeeland
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Argentina mot Sverige

{{Resultat med trupp|id=ARG-SWE
|nr       = 45
|bild     = 
|datum    = 2 augusti 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Waikato Stadium
|spelplats= Hamilton, Nya Zeeland
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Sydafrika mot Italien

{{Resultat med trupp|id=RSA-ITA
|nr       = 46
|bild     = 
|datum    = 2 augusti 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Wellington Regional Stadium
|spelplats= Wellington, Nya Zeeland
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Källor 
 Fifa.com

Världsmästerskapet i fotboll för damer 2023